Улугбе́к:

 Улугбек (1394—1449) — средневековый астроном и математик, правитель тюркской державы Тимуридов, сын Шахруха, внук Тамерлана.
 Улугбек — посёлок в Ташкентской области Узбекистана.
 Улугбек — кратер на видимой стороне Луны возле северо-западного края лимба.
 (2439) Улугбек — астероид главного пояса.
 «Мирзо Улугбек» — станция Ташкентского метрополитена.